A perdiz-malgaxe (Margaroperdix madagarensis, sin. Margaroperdix madagascariensis) é uma espécie de ave da família Phasianidae.

Apenas pode ser encontrada em Madagáscar.

Os seus habitats naturais são: florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude e regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Referências

Phasianidae
Aves descritas em 1786